Ulica Puławska w Piasecznie
 Ulica Puławska w Warszawie

Puławska